Lozice (Kroatië)
 Lozice (Tsjechië)
 Lozice (Slovenië)